Muskau steht für:

 Bad Muskau, Stadt in Sachsen
 Standesherrschaft Muskau, eine der früheren Oberlausitzer Freien Standesherrschaften
 Fürst-Pückler-Park Bad Muskau
 Muskau, historischer Stadtteil der niedersächsischen Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck

Personen:

 Hermann von Pückler-Muskau (1785–1871), deutscher Standesherr, Gartengestalter, Schriftsteller und Dandy
 Traugott Hermann von Arnim-Muskau (1839–1919), deutscher Diplomat und Politiker, MdR